
RCK est un acronyme pour :

Sport 
 Raed Chabab Kouba : club de football algérien.
 Rail Club du Kadiogo : club de football burkinabé.
 Rugby Club de Kourou : club de rugby basé à Kourou.
 Roazhon celtic kop : club de supporter du Stade rennais football club.
 Reverse crescent kick : coup de pied en croissant retourné en boxe.
 RC Kinshasa : club de football congolais (RDC)

Audiovisuel 
 CF-RCK est une émission de télévision québécoise.
 RCK ou The recipe, the chief & the kitchen est une émission de télévision culinaire diffusée sur la section Cooking de la chaîne de télévision sur Internet E.K. TV.

Code IATA 
 Code AITA de l'aéroport de Rockdale au Texas.

Biologie 
 RCK (pour Rock-n-Rollers) nom d'un gène de type protéine kinase impliqué au cours de la méiose
 RCK abréviation pour resistance to complement killing

Sigle de 3 caractères